Ки́теля () — остановочный пункт на 50,1 км перегона Леппясилта — Питкяранта линии Янисъярви — Лодейное Поле.

Общие сведения 
Остановочный пункт расположен в одноимённом посёлке Импилахтинского сельского поселения Питкярантского района Республики Карелия. В настоящее время остановочный пункт не работает по причине отмены любого пассажирского движения, а этому предшествовало сокращение маршрута поезда Лодейное Поле – Янисъярви до станции Питкяранта. Однако, пока не вышел соответствующий приказ, говорить о ликвидации пункта рано.

21 сентября 2019 года жители города Питкяранта устроили на железнодорожном  вокзале митинг в защиту восстановления железнодорожного сообщения с Санкт-Петербургом. Однако Алексей Кайдалов, министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии, разъяснил, что "Министерство финансов Республики Карелия считает невозможным направление средств на исполнение полномочий, не отнесённых к компетенции республики".

История 

Станция была построена 1 сентября 1932 года в составе третьей очереди линии Янисъярви — Лодейное Поле. С момента открытия до 1 марта 1937 года станция носила название Kitilä. Станция, наряду с тем, что имела транспортное предназначение, также занималась погрузкой леса: в северном направлении к станции примыкал подъездной путь. В трёхстах метрах от станции находится железнодорожный мост через реку Сюскюянйоки.

В некоторых справочниках, схемах и расписаниях остановочный пункт значится как ост. п. 42 км .

Примечания

Ссылки 
 Паспорт платформы Кителя на osm.sbin.ru
 Паспорт платформы Кителя на railwayz.info 
 Паспорт платформы Кителя на сайте РЖД.
 Паспорт платформы Кителя на сайте об Октябрьской железной дороге. 
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Янисъярви-Лодейное Поле. 
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939, 1940 и 1942 гг.

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1932 году
Бывшие железнодорожные станции
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту
Закрытые и разобранные станции